Nika je lahko:
 Nika (osebno ime)
 Nika (glasbena založniška hiša)
 Nika (nagrada)
 307 Nika, asteroid glavnega asteroidnega pasu

Glej tudi 
 Nike